

Птахи 
 Вільшанка — рід птахів родини мухоловкових
 Вільшанка — птах родини мухоловкових

Річки 
 Вільшанка — річка в Україні, ліва притока Десни
 Вільшанка — річка в Україні, притока Дніпра
 Вільшанка — річка в Україні, притока Марківки
 Вільшанка — річка в Україні, ліва притока Псла
 Вільшанка — річка в Україні, ліва притока Сули
 Вільшанка — річка в Україні, ліва притока Тереблі
 Вільшанка — давня назва річки Криворотівка, притоки річки Уда
 Вільшанка — річка в Україні, права притока Удаю

Селище міського типу 
 Вільшанка — Кіровоградська область, Голованівський район

Села 
 Вільшанка — Вінницька область, Крижопільський район
 Вільшанка — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Вільшанка — Волинська область, Шацький район
 Вільшанка — Житомирська область, Звягельський район
 Вільшанка — Житомирська область, Житомирський район
 Вільшанка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Вільшанка — Львівська область, Львівський район
 Вільшанка — Одеська область, Подільський район
 Вільшанка — Полтавська область, Лубенський район
 Вільшанка — Сумська область, Лебединський район
 Вільшанка — Сумська область, Сумський район
 Вільшанка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Вільшанка — Черкаська область, Уманський  район, Жашківська міська громада
 Вільшанка — Черкаська область, Уманський район, Бабанська селищна громада
 Вільшанка — Черкаська область, Уманський район, Христинівська міська громада
 Вільшанка — Чернігівська область, Семенівський район

 Вільшанка — колишнє село Поліського району Київської області, зняте з обліку 12 травня 1999 року

Див. також 
 Велика Вільшанка
 Мала Вільшанка
 Нова Вільшанка
 Ольшанка